Clementina Forleo – magistrato italiano
 Francesca Forleo-Brayda – pittrice italiana
 Francesco Forleo – poliziotto e politico italiano
 Romano Forleo – ginecologo, sessuologo, politico e scrittore italiano